42nd Street (Manhattan), een straat in Manhattan
42nd Street-Port Authority Bus Terminal, een metrostation op 42nd Street in Manhattan
Times Square-42nd Street, een metrostation op 42nd Street in Manhattan
42nd Street / Fifth Avenue-Bryant Park, een metrostation op 42nd Street in Manhattan 
Grand Central-42nd Street, een metrostation op 42nd Street in Manhattan 
42nd Street Shuttle, een metrolijn onder 42nd Street in Manhattan
42nd Street (film), een film uit 1933
42nd Street (musical), een musical